Реджинальд де Кобем (; около 1348 — 6 июля 1403) — английский аристократ, 2-й барон Кобем из Стерборо с 1361 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Реджинальд де Кобем был сыном 1-го барона Кобема из Стерборо того же имени и Джоан де Беркли. В 1361 году он унаследовал титул и земли отца, позже участвовал в ряде военных кампаний на континенте, в двух посольствах к королю Франции (в 1374 и 1377 годах). Умер в 1403 году и был похоронен в Лингфилде в Суррее.

Кобем был женат дважды. Первой его женой стала Элизабет Стаффорд, дочь Ральфа Стаффорда, 1-го графа Стаффорда, и Маргарет Одли, баронессы Одли, вдова Фулька Ле Стрейнджа, 3-го барона Стрейнджа из Блэкмера, и Джона Феррерс, 4-го барона Феррерса из Чартли; второй — Элеанора Мальтраверс, баронесса Мальтраверс, дочь сэра Джона Мальтраверса и Гвенлиан. Второй брак был заключён в 1384 году после получения от церкви специального разрешения: супруги находились в третьей степени родства. Элеанора родила двоих сыновей: Реджинальда, 3-го барона Кобема из Стерборо, и Джона.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Кобемы
Бароны Кобем
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Деятели Столетней войны